Amberg (stad in Beieren)
Amberg (Unterallgäu) (kleine plaats in Beieren)
Landkreis Amberg-Sulzbach
Ambergtunnel